Lupăria se poate referi la:

 Localități din România
 Lupăria - localitate din județul Botoșani
 Lupăria - localitate din județul Iași
 Lupăria - localitate din județul Ilfov

 Localități din Republica Moldova
 Lupăria - localitate din raionul Rîșcani